Alfa Romeo:

 Alfa Romeo — команда Формулы-1, выступавшая в чемпионате в 1950—1951 годах.
 Alfa Romeo — команда Формулы-1, выступавшая в чемпионате в 1979—1985 годах.
 Alfa Romeo — команда Формулы-1, выступающая в чемпионате с 2019 года.
 Alfa Romeo — поставщик двигателей в Формулу-1 в 1961—1988 годах (с перерывами).

См. также 
 Alfa Romeo в автоспорте